Jasień ist der Name folgender Orte in Polen:
 Jasień (deutsch Gassen), Stadt im Powiat Żarski (Sorau), Woiwodschaft Lebus
 Gmina Jasień, Stadt- und Landgemeinde im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Jasień (Gdańsk) (deutsch Nenkau), Stadtbezirk der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Jasień (Czarna Dąbrówka) (deutsch Jassen), Schulzenamt in der Landgemeinde Czarna Dąbrówka, Woiwodschaft Pommern
 Jasień, Schulzenamt in der Landgemeinde Tłuchowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Tłuchowo

Jasień ist der Name folgender geographischer Objekte in Polen:
 Jasień (Berg), Berg in den Inselbeskiden
 Jasień, Berg in den kleinen Beskiden; siehe Kocurowa Góra
 Jasień (Masyw Śnieżnika), Berg im Glatzer Schneegebirge
 Jasień (Jassener See), See in der Landgemeinde Czarna Dąbrówka; siehe Jezioro Jasień (Czarna Dąbrówka)
 Jasień (Nenkauer See), See in der Stadt Danzig; siehe Jezioro Jasień (Gdańsk)